ERV est un sigle pouvant signifier :
 Édouard Roger-Vasselin ;
 endogenous retrovirus (en français, rétrovirus endogène) ;
 entérocoque résistant à la vancomycine ;
 ERV Compagnie d'assurance Voyage.